Натуральне число 1703
 1703 рік до нашої ери
 1703 рік нашої ери